Jerzy Ochmański (1933-1996) – polski historyk, naukowiec
 Jerzy Ochmański (ur. 1965) – polski prawnik, naukowiec